Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1979.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Paare:
  /  (gewannen den Wettbewerb)
  /  (Halbfinale)
  /  (Finale)
  /  (Halbfinale)

Ergebnisse 
In der Vorrunde unterlagen Heike Leese und Sybille Malsch den beiden Tschechoslowakinnen Jana Hingisová und Viera Kožárová mit 1:6, 1:6.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 23. Jahrgang (1979), Heft 5 (fälschlicherweise mit 24. Jahrgang bezeichnet) 

1979
Tennisturnier 1979